Liste des militaires nés en Normandie par forces armées et chronologiquement :

Moyen Âge 
 Foucault du Merle, maréchal de France sous Philippe IV le Bel, de 1302 à 1314
 Robert  Bertrand de Bricquebec (1285 - 1348), maréchal de France
 Jean de Grouchy (Montérolier, 1354 - Harfleur, 1435), chevalier, résistant à l'occupation anglaise
 Jacques de Matignon (Lonrai, 1525 - Lesparre, 1597), maréchal
 Gabriel de Montgomery (Ducey, 1526 ou 1530 - Paris, 1574), capitaine protestant, responsable de la mort de Henri

Armée de terre 
 Saint-Évremond (Saint-Denis-le-Gast, 1614 - Londres, 1703), maréchal de camp
 Luc Siméon Auguste Dagobert (La Chapelle-en-Juger, 1736 - Puigcerda, 1794), général de la Révolution française ;
 Jacques Louis François Delaistre Tilly (Vernon, 1749 - Paris, 1822) officier ;
 Jean-François Moulin (Caen, 1752 - 1810), général de la Révolution française ;
 Jean Ernouf (Alençon, 1753 - 1827), général de la Révolution ;
 Jacques Fromentin (Alençon, 1754 - 1830), général de la Révolution ;
 Jacques de Chambray (Gouville, 1754 - 1836), militaire français, député suppléant avant d'émigrer et de participer à la contre-révolution (sous l'alias le chouan).
 Robert François d'Aché (Marbeuf - généralité d'Alençon - 1758 - 1809, lieutenant colonel, acteur de la chouannerie normande.
 René-Nicolas Dufriche Desgenettes (Alençon, 1762 - Paris, 1837), médecin militaire ;
 Jean-Marie Valhubert (Avranches, 1764 - Austerlitz, 1805), général d’Empire ;
 Louis de Frotté, dit « Blondel » (Alençon, 1766 - Verneuil, 1800), chef de la chouannerie normande ;
 Jean Pierre François Bonet (Alençon, 1768 - id. 1857) ;
 Jacques Alexandre Allix de Vaux (1768, Percy - 1836), général d’Empire ;
 Charles Mathieu Isidore Decaen (Caen, 1769 - Montmorency, 1832, général ;
 François-Joseph Alexandre Letourneur, 1769 - Bricquebec - 1843 ;
 Jacques Casimir Jouan, 1767, Saint-Christophe-du-Foc - 1847, maréchal de camp ;
 Pierre Bonnemains (Tréauville, 1772 - 1850), général d’Empire ;
 Louis Auguste de Bourbel de Montpinçon (Dieppe, 1774 - Rouen, 1858), colonel ;
 Jean Le Marois (Bricquebec, 1776 - Paris, 1836), général ;
 Eugène Gabriel Louis d'Hautefeuille (Caen, 1779 - 1846), maréchal de camp ;
 Gabriel Henri Chatry de la Fosse (Caen, 1779 - 1848), général  ;
 Armand de Bricqueville (Bretteville, 1785 - Paris, 1844), colonel des dragons ;
 Aimable Pelissier (Maromme, 1794 - Alger, 1864), maréchal ;
 Louis Archinard, né au Havre le  et mort à Villiers-le-Bel le , est un général français de la Troisième République ;
 Pierre Kœnig (Caen, 1898 - Neuilly-sur-Seine, 1970), maréchal ;
 Paul Arnault (Cherbourg, 1911 - Avignon, 1968), résistant et général de brigade ;
 Arnold Schwerdorffer (Bois-Guillaume, - ), général.

Marine 
 Charles de Guise, duc de Mayenne, (Alençon, 1554 - Soissons, 1611), amiral de France ;
 Hector de Callière, (Thorigny, 1648 - Québec, 1703), gouverneur de Nouvelle-France de 1698 à 1703 ;
 Abraham Duquesne (ca 1604 à Dieppe-1688 à Paris), amiral ;
 Anne Hilarion de Costentin de Tourville (Tourville-sur-Sienne, 1642 - Paris, 1701), amiral ;
 Anne Antoine d'Aché (Marbeuf, 1701 - 1780), vice-amiral ;
 Charles de Bernard de Marigny (Sées, 1740 - 1816), vice-amiral ;
 Amable Troude (Cherbourg, 1762 - Brest, 1824), capitaine de frégate ;
 Jacques Félix Emmanuel Hamelin (Honfleur, 1768 - Paris, 1839), contre-amiral français ;
 Ferdinand Hamelin (Pont-l'Évêque, 1796 — Paris, 1864) amiral et ministre de la Marine ;
 Émile Guépratte (Granville, 1856 - Brest, 1939), amiral.

Armée de l'air 
 Jean Accart, né à Fécamp (Seine-Maritime) le  et mort à La Gaude (Alpes-Maritimes) le , est un as de la Seconde Guerre mondiale, il termina sa carrière dans les Forces armées françaises comme général de corps aérien.

Normands
 
Militaires